Greatest Hits Vol. 2 (ABBA) (1979)
Greatest Hits II (Clint Black) (2001)
Greatest Hits, Vol. 2 (Johnny Cash) (1971)
Greatest Hits II (Kenny Chesney) (2009)
Greatest Hits, Volume II (Chicago) (1981)
Greatest Hits Vol. II (Gloria Estefan) (2001)
Greatest Hits, Vol. 2 (Marvin Gaye) (1967)
Greatest Hits Volume II (Alan Jackson) (2003)
Greatest Hits Volume II (1985), Billy Joel
Greatest Hits Volume Two (The Judds) (1991)
Greatest Hits 2 (Toby Keith) (2004)
Greatest Hits Vol. II (Barry Manilow) (1983)
Greatest Hits Volume Two (Reba McEntire) (1993)
Greatest Hits, Vol. 2 (Ronnie Milsap) (1985)
Greatest Hits II (Queen) (1991)
Greatest Hits, Volume 2 (Linda Ronstadt) (1980)
Greatest Hits Volume Two (George Strait) (1987)
Greatest Hits Volume 2 (James Taylor) (2000)
Greatest Hits, Vol. 2 (Temptations) (1970)
Greatest Hits, Volume 2 (Randy Travis) (1992)
Greatest Hits Volume 2 (Hank Williams Jr.) (1972)
Greatest Hits Volume II ("Weird Al" Yankovic) (1994)

Može se odnositi i na ove albume, koji sadrže "Greatest Hits Volume Two" u naslovu:

The Greatest Hits – Volume 2: 20 More Good Vibrations (1999), The Beach Boys
The Best of The Byrds: Greatest Hits, Volume II (1972)
John Denver's Greatest Hits, Volume 2 (1977)
Bob Dylan's Greatest Hits Vol. II (1971)
Eagles Greatest Hits, Vol. 2 (1982)
ELO's Greatest Hits Vol. 2 (1992), Electric Light Orchestra
Al Green's Greatest Hits, Vol. 2 (1977)
Elton John's Greatest Hits Volume II (1977)
Olivia's Greatest Hits Vol. 2 (1982), Olivia Newton-John
Frank Sinatra's Greatest Hits, Vol. 2 (1972)
Styx Greatest Hits Part 2 (1995)
Hank Williams, Jr.'s Greatest Hits, Vol. 2 (1985)

Poveznice 
Greatest hits
Greatest Hits I
Greatest Hits III